Grand Pont ou Grand-Pont renvoie à plusieurs ponts :
 En 
 Le Grand pont du Hrazdan, à Erevan.

 En  
 Le Grand pont de Nankin sur le Yangtsé.

 En 
 Le Grand pont des Morts et moyen pont des Morts, deux ponts historiques de Metz ;
 Le Grand Pont sur le Doux, situé entre Tournon-sur-Rhône et Saint-Victor, en Ardèche ;
 Le Grand pont de Meulan, dans les Yvelines ; 
 Le Grand-Pont de Nemours, en Seine-et-Marne ;
 Le Grand Pont d'Ornans, dans le Doubs ;
 Le Grand-Pont devenu le Pont au Change à Paris.

 Au 
 Le Grand pont de Seto.

 En 
 Le Grand-Pont, à Lausanne ;
 Le Grand pont suspendu, un ancien pont de Fribourg.

Voir aussi 
 Rue Grand-Pont, à Rouen, France